Гурдо́н-Мюра́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Бюжа. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19087.

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к югу от Парижа, в 65 км юго-восточнее Лиможа, в 33 км к северу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 120 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 58 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 41 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 70,7 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 41 активных работали 36 человек (22 мужчины и 14 женщин), безработных было 5 (4 мужчин и 1 женщина). Среди 17 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез